Mike Gonzalez (receveur) (1890–1977), joueur cubain de baseball au poste de receveur
 Mike Gonzalez (lanceur) (1978-), joueur américain de baseball au poste de lanceur
 Mike Gonzalez (historien), historien britannique
 Mike Gonzalez, athlète américain